Усы́:
 Усы — волосы или волоски, растущие у человека на верхней губе.
 Усы, или вибриссы — жёсткие осязательные волосы у некоторых млекопитающих.
 «Усы» — специальное буксирное устройство.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Усы — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Усы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 
Россия
 Усы — село в Актанышском районе Республики Татарстан.
 Усы — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Усы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Примечания

См. также 
 Ус (значения)
 Уса (значения)
 Усики (значения)